La signora delle camelie (La Dame aux camélias) – romanzo di Alexandre Dumas (figlio) del 1848
La Dame aux camélias – cortometraggio muto del 1911 diretto da Louis Mercanton
La Dame aux camélias – film muto del 1912 diretto da André Calmettes e Henri Pouctal
La signora dalle camelie (La Dame aux camélias) – film del 1934 diretto da Abel Gance e Fernand Rivers
La signora dalle camelie (La Dame aux camélias) – film del 1953 diretto da Raymond Bernard